Diener des Volkes steht für:

 Diener des Volkes (1948), deutscher Kurzdokumentarfilm von 1948
 Diener des Volkes (Fernsehserie), ukrainische Fernsehserie seit 2015 (politische Komödie)
 Diener des Volkes (2016), ukrainischer Kinofilm 2016 (politische Komödie)
 Diener des Volkes, ukrainische politische Partei, siehe Sluha narodu